Mike Green (né le ), joueur américain de basket-ball ;
 Mike Green (né le ), joueur américain de football américain;
 Michael Green (né le ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Michael Green (né le ), joueur américain de basket-ball ;
 Michael Green (né le ), joueur canadien de hockey sur glace.